Once, egy dal Diana Vickers brit énekesnőtől és dalszerzőtől
Once, a Nightwish ötödik albuma
Once (Pearl Jam-dal)
Once (Roy Harper album)
Once (filmzene)
Once (videó)